Kőajtós-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kőajtós-barlang, bozsoki barlang.
 Kőajtós-barlang, a Kőajtó-barlang másik neve.